Philomelos () ist in der griechischen Antike der Name folgender Personen:

 Philomelos (Sohn des Iasion) und der Demeter
 Philomelos (Phoker), ein Feldherr im dritten heiligen Krieg, siehe Dritter Heiliger Krieg
 Philomelos (Sohn des Philippides), Sieger beim Thargelien-Fest, siehe Thargelia (Fest)